A 2008-as Australian Open női értékelését az orosz Marija Sarapova nyerte aki két szettben diadalmaskodott a szerb Ana Ivanović ellen.

Kiemeltek 

 Justine Henin (Negyeddöntő)
 Szvetlana Kuznyecova (Harmadik kör)
 Jelena Janković (Elődöntő)
 Ana Ivanović (Döntő)
 Marija Sarapova (Bajnok)
 Anna Csakvetadze (Harmadik kör)
 Serena Williams (Negyeddöntő)
 Venus Williams (Negyeddöntő)
 Daniela Hantuchová  (Elődöntő)
 Marion Bartoli (Első kör)
 Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
 Nicole Vaidišová (Negyedik kör)
 Tatiana Golovin (Második kör)
 Nagyja Petrova (Negyedik kör)
 Patty Schnyder (Második kör)
 Gyinara Szafina ''(Első kör)

<li> Sahar Peér (Harmadik kör)</li>
 Amélie Mauresmo (Harmadik kör)</li>
<li> Sybille Bammer (Második kör)
 Szávay Ágnes (Első kör)</li>
<li> Aljona Bondarenko (Második kör)
 Lucie Šafářová (Első kör)</li>
<li> Vera Zvonarjova (Első kör)
 Li Na (Harmadik kör)</li>
<li> Francesca Schiavone (Harmadik kör)
 Viktorija Azaranka (Harmadik kör) </li>
<li> Marija Kirilenko (Harmadik kör)
 Katarina Srebotnik (Harmadik kör)</li>
<li> Agnieszka Radwańska (Negyeddöntő)
 Virginie Razzano (Harmadik kör)</li>
<li> Szánija Mirza (Harmadik kör)
<li> Julija Vakulenko (Első kör)</li>

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

N1